

Localização 

O Sport Abrantes e Benfica é um clube de futebol português, localizado na cidade de Abrantes, distrito de Santarém.

História 

O clube foi fundado em 10 de Junho de 1916 Os seus fundadores foram: Francisco Neves, Manuel Luís Ribeiro, João Alves Matias e Raul Campos Petronilho. Este clube é a 2ª filial do clube Sport Lisboa e Benfica. 

Este clube é de formação, não tem pois equipas seniores. Na época de 2005-2006, tinha equipas de infantis, iniciados, juvenis e de escolas. Apesar de não ter equipa profissional tem 425 sócios.
Actualmente tem em formação os escalões: Escolinhas, JUNIOR E (Escolas A), JUNIOR E (Escolas B), JUNIOR D (Infantis A), JUNIOR D (Infantis B), JUNIOR C (Iniciados), JUNIOR B (Juvenis), JUNIOR A (juniores).

Contactos 

E-mail: sabrantes-benfica@sapo.pt

Site: www.sportabrantesbenfica.com

Órgãos sociais

Presidente: Paulo Neto

Vice – Presidente: António Carvalho

Vice – Presidente: Daniel Campos

Tesoureiro: Joaquim Duro

Secretário: João Paulo Milheiriço

Departamento de Futebol:

Paulo Neto, António Carvalho,  João Reis,  Jorge Heitor, José Penteado,Luís Pereira, Daniel Campos, Victor Bica e Victor Coelho, Nuno Gomes, Márcio Pinhal Novo, Pedro Costa, Pedro António, Paulo Cabaço,Carlos Serrano.

Campo de Jogos 

 Estádio Municipal de Abrantes 
Campo Nº1 
Campo Nº2
Campo Nº3

Equipamento 
O equipamento é em tudo semelhante ao do Sport Lisboa e Benfica.

Clubes de futebol de Abrantes
Clubes de futebol fundados em 1916
Fundações em Portugal em 1916